Sloveens voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Sloveens voetbalelftal onder 17 (vrouwen)